Il singolare degli Internazionali d'Italia 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale Patrick Rafter 6–4, 7–5, 7–6 (8–6).

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1999
ATP Tour 1999